Гандельман, Герман Шаевич (21 квітня 1962 Чернівці) — ізраїльський кардіолог, фахівець з інтервенційної кардіології, завідувач відділенням катетеризації серця медичного центру «Каплан».

Ведучий телепрограми «Жити здорово!» На російському Першому каналі.

Біографія 
Народився в сім'ї інженера Шая Гандельман і медсестри Поліни Гандельман. Сім'я проживала в Кемерові, але Герман народився в Чернівцях, де його мати гостювала у родичів. Після народження сина вона повернулася в Кемерово.

У дитинстві Г.Гандельман мріяв стати фізиком, навчався у спеціалізованій школі № 1 м. Кемерово з поглибленим вивченням фізики. Однак за збігом обставин вступив до Кемеровського медичного інституту. Після інтернатури почав працювати в міській клінічній лікарні.

У 1989 р репатріювався в Ізраїль. Після отримання лікарської ліцензії 10 років працював сімейним лікарем в поліклініці лікарняної каси «Клаліт». Потім почав працювати в відділенні катетеризації серця медичного центру «Каплан» в г.Реховоте. Зараз є завідувачем відділенням катетеризації серця цього медичного центру.

Діяльність на російському телебаченні 
У 2006 р під час стажування в США Гандельман отримав запрошення від Олени Малишевої, з якою він був знайомий ще зі студентської лави, взяти участь в програмі «Здоров'я» на російському телебаченні. Потім Е. Малишева запропонувала доктору Гандельману стати одним з постійних ведучих програми «Жити здорово!». Герман Гандельман бере участь у веденні цієї програми з грудня 2010 р.

"Я ставлюся до цього як до одного з видів медичної діяльності. Мені випала нагода спробувати навчити простим правилам гігієни, прийому ліків, поведінки мільйони людей. Такою можливістю потрібно користуватися. Тому я там. Я розмовляю з людьми так, як розмовляю зі своїми пацієнтами ".

Г.Гандельман — про свою участь в програмах «Здоров'я» і «Жити здорово!».

Родина, сім'я 
Сестра — Рената Шіхмантер

Дружини:

 Ревіталь
 Мірі Даус, медсестра

Діти:

 Син Гай (1991)
 Син Даніель (1995)

Примітки

Посилання 
 Юля йде в гості до Герману Гандельману: передача 9 каналу ізраїльського телебачення. 
 Наукові публікації доктора Германа Гандельман на сайті Pubmed
 Вся правда про лікарів програми «Жити здорово!» 
 Випуски програми «Жити здорово!» За участю Г. Гандельман. 

Кардіологи
Народились 21 квітня
Народились 1962
Уродженці Чернівців